Василий Кривоногов:
 Кривоногов, Василий Иванович (1959) — советский самбист.
 Кривоногов, Василий Яковлевич (1911—1977) — советский учёный-историк, доктор исторических наук.